Паралелна вселена може да се отнася за:
 Мултивселена, хипотетична редица от множество възможни вселени
 Паралелна вселена (фантастика), измислена реалност или алтернативен свят във фантастичните жанрове
 Интерпретация за многобройни светове в квантовата физика